Салватерра, або Сальватерра  — власна назва.

Топоніми

Салватерра (Бразилія)

Сальватерра-де-Міньйо

Салватерра-де-Магуш — парафія.
 Салватерра-ду-Ештрему — парафія.